Brewster Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

* Brewster Creek (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Brewster Creek (Ohio), Fluss im Bundesstaat Ohio